Der Wright Financial Group/Northwestern Mutual USTA Challenger 2003 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 22. November 2003 in Champaign stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Champaign (Illinois)